Émile Cottenet (1785-1843), acteur, chansonnier et auteur dramatique français ;
 Jean Cottenet (1852- ?), peintre français ;
 Maurice Cottenet (1895-1972), footballeur français.